Gar (tibetisch: , Umschrift nach Wylie: sgar rdzong, auch Gar Dzong, ) ist ein Kreis im Regierungsbezirk Ngari des Autonomen Gebiets Tibet der Volksrepublik China. Die Fläche beträgt 18.028 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl 31.052 (Stand: Zensus 2020). Sein Hauptort ist die Großgemeinde Sênggê Zangbo. Er liegt am Fluss Gar Tsangpo, einem Nebenfluss des Sênggê Zangbo (Indus).

Administrative Gliederung 
Auf Gemeindeebene setzt sich der Kreis aus einer Großgemeinde und vier Gemeinden zusammen. Diese sind (amtliche Schreibweise / Chinesisch):
Großgemeinde Sênggê Zangbo (狮泉河镇), Sitz der Kreisregierung;
Gemeinde Günsa (昆莎乡), mit der historisch bedeutenden Ortschaft Garyarsa;
Gemeinde Moincêr (门士乡);
Gemeinde Zhaxigang (扎西岗乡);
Gemeinde Zoco (左左乡).

Klima

Einzelnachweise 

Ort in Tibet
Kreis / Banner (China)